ECF – Europejska Federacja Cyklistów (ang. European Cyclists' Federation)
 ECF – skrót od płyn pozakomórkowy (z ang. Extracellular Fluid)